Karl IV. ist der Name folgender Herrscher:

* 1322–1328 Karl IV. (Frankreich), König von Frankreich, der Schöne
 1346–1378 Karl IV. (HRR), römisch-deutscher König und Kaiser sowie König von Böhmen
 1434–1472 Karl IV. (Maine), Graf
 1661–1669 Karl IV. (Lothringen), Herzog von Lothringen
 1788–1808 Karl IV. (Spanien), König von Spanien
Karl IV. von Anjou ist Karl V. (Maine)
Karl IV. von Neapel ist Karl III. (Spanien), König von Spanien
Karl IV. von Ungarn ist Karl I. (Österreich-Ungarn), Kaiser
Karl IV. von der Pfalz ist Karl Theodor (Pfalz und Bayern), Kurfürst

eo:Karolo (regantoj)#Karolo la 4-a